1-fenil-etil-amin, más néven α-fenil-etil-amin vagy α-metil-benzil-amin
 fenetil-amin, más néven 2-fenil-etil-amin vagy β-fenil-etil-amin